Kemmlitz bezeichnet:
 Kemmlitz (Nordsachsen), ein Ortsteil der Stadt Mügeln im Landkreis Nordsachsen
 Kemmlitz (Döllnitz), ein Bach, der in die Döllnitz mündet
 Kemmlitz, ein Bach, der in die Lausitzer Neiße mündet, siehe Kemmlitzbach

siehe auch Kemlitz